Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд 2011 года — 13-й турнир юниорского чемпионата мира под эгидой ИИХФ, проходивший с 14 по 24 апреля 2011 года в Криммичау и Дрездене, Германия. Сборная США стала чемпионом и завоевала свой шестой титул, одолев в финале сборную Швеции в овертайме со счётом 4:3. Бронзовую медаль выиграла сборная России, победившая в матче за третье место сборную Канады — 6:4.

Лучшим бомбардиром стал россиянин Никита Кучеров, набравший 21 (11+10) очко за результативность. Он же стал и лучшим нападающим турнира. Лучшим вратарём был признан американец Джон Гибсон, а лучшим защитником стал канадец Райан Мерфи.

Участвующие команды 
В чемпионате принимали участие 10 национальных команд — восемь из Европы и две из Северной Америки. Сборные Норвегии и Германии пришли из первого дивизиона, остальные — с прошлого турнира ТОП-дивизиона.

Европа
 *
 ^
 *
 ^ ×
 *
 *
 *
 *
Северная Америка
 *
 *
 <div id="1">* = 8 команд автоматически квалифицировались в высший дивизион по итогам чемпионата мира 2010 года
 ^ = 2 команды перешли в высший дивизион по итогам первого дивизиона чемпионата мира 2010 года
 <div id="3">× = Квалифицировались как хозяева чемпионата

Предварительный этап

Группа A 

Время местное (UTC+2).

Группа B 

Время местное (UTC+2).

Утешительный раунд 
Учитываются результаты личных встреч предварительного раунда.

Время местное (UTC+2).

Плей-офф

Четвертьфинал 
Время местное (UTC+2).

Полуфинал 
Время местное (UTC+2).

Матч за 5-е место 
Время местное (UTC+2).

Матч за 3-е место 
Время местное (UTC+2).

Финал 
Время местное (UTC+2).

Рейтинг и статистика

Итоговое положение команд

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 
В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: ВП = Время на площадке; Бр = Броски по воротам; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 
Лучшие игроки:
 Вратарь:  Джон Гибсон
 Защитник:  Райан Мерфи
 Нападающий:  Никита Кучеров

Примечания

Ссылки 
 
 
 

2011
Ю